Двойной Т-мост — элемент волноводного тракта, используемый для построения антенных переключателей, направленных ответвителей, систем развязки волноводных трактов в СВЧ диапазоне.

Двойной Т-мост представляет пару сдвоенных Е и Н тройников с фланцами на концах волноводов. При подаче СВЧ мощности в 1 или 4 тракты она делится пополам, поступая в тракты 2 и 3.

Свойства Т-мостов 
Основное свойство мостов — большая (больше 30 дБ) развязка между плечами Е и Н.

Параметры 
 Коэффициент стоячей волны
 Коэффициент развязки между трактами Е и Н.

Настройка 
Настройка Т-мостов по КСВ производится диафрагмами в Е и Н трактах

Примечания

Литература 
 Справочник по радиоэлектронным устройствам: В 2-х т.; Под ред. Д. П. Линде — М.: Энергия, 1978
 Чернушенко А. М. Конструирование экранов и СВЧ-устройств — М: Радио и связь, 1990

Элементы и устройства СВЧ-трактов